(né en 1962), nageur olympique suédois ;
 Pekka Airaksinen (1945-2019), musicien électronique finlandais ;
  (né en 1947), philosophe et professeur finlandais.